La Kypello Kyprou 1939-1940 fu la 6ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'AEL Limassol, che conquistò il suo secondo trofeo.

Formula
Essendo il campionato costituito dalla sola A' Katīgoria 1939-1940, vi presero parte le sei squadre iscritte a tale torneo.

Erano previsti solo 3 turni: quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con eventuale ripetizione in caso di pareggio. La prima finale fu giocata l'11 febbraio 1940 e fu interrotta sull'1-1 a causa della pioggia; la seconda fu giocata il 18 febbraio 1940; entrambe le gare furono disputate allo Stadio GSP di Nicosia.

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Primo incontro

Ripetizione

Tabellone

Note

Voci correlate
A' Katīgoria 1939-1940

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1939
Calcio nel 1940
1939-40